Le nom de Jozsef Molnar est porté en particulier par :
 József Molnár (1821-1899), peintre hongrois ;
 Jozsef Molnar (1931-), musicien suisse d'origine hongroise.